Il singolare del torneo di tennis China Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Greg Rusedski 7-6(5), 6-7(6), 6-4.

Teste di serie 

 Michael Chang (campione)
 Magnus Gustafsson (quarti di finale)
 Henrik Holm (primo turno)
 Brad Gilbert (semifinali)

 Mikael Pernfors (primo turno)
 Jonas Svensson (quarti di finale)
 Christian Bergström (quarti di finale)
 Jamie Morgan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

China Open 1993
ATP Tour 1993